

Cinema 
 La donna ragno (anche Sherlock Holmes e la donna ragno) – film del 1944 di William Neill

Mitologia 
 Donna ragno o Nonna Ragno – personaggio della mitologia dei nativi americani
 Aracne - donna-ragno della mitologia greca
 Jorōgumo - donna-ragno del folclore giapponese

Fumetto e animazione 
 Donna Ragno (Spider-Woman) – nome di quattro personaggi dei fumetti della Marvel Comics:
 Jessica Drew
 Julia Carpenter
 Mattie Franklin
 Charlotte Witter
 Donna Ragno (Spider-Woman) – serie animata statunitense

Pagine correlate 
 Spider-Woman
 Aracne (disambigua)